Roseville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Roseville (Californië)
Roseville (Illinois)
Roseville (Michigan)
Roseville (Minnesota)
Roseville (Ohio)
Roseville (Pennsylvania)